Wickes – brytyjska sieć sklepów budowlano-remontowych
 Wickes – miasto w USA, w stanie Arkansas
 Wickes – typ amerykańskich niszczycieli
 USS Wickes – dwa okręty United States Navy
 Mary Wickes – amerykańska aktorka